Truth or Consequences (New Mexico), een plaats in de staat New Mexico van Amerika
 Truth or Consequences (televisieprogramma), een Amerikaanse radio- en tv-quiz van 1940 tot 1988
 Truth & Consequences (ER), een aflevering van ER
 Truth and Consequences (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210